El título Sonata Kreutzer puede referirse a varias obras literarias y musicales:

Música 
 Sonata para violín n.º 9 Kreutzer, composición musical de Ludwig van Beethoven.
 Cuarteto n.º 1 de Janáček, inspirado en la obra homónima de León Tolstói.

Literatura 
 La sonata a Kreutzer, novela del escritor ruso León Tolstói, inspirada en la sonata de Beethoven.